Chita kan syfta på:
Cheeta – schimpanskaraktären i filmerna om Tarzan

Geografi 

Chita kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Chita (kommun), Boyacá, 
 Chita, Boyacá (ort),

Japan 

 Chita, Japan, stad i Aichi prefektur,

Ryssland 

 Tjita (vattendrag i Ryssland, Krasnojarsk kraj), 
 Tjita, stad, Zabajkalskij kraj, 
 Tjita oblast, tidigare administrativt område i Sibirien, Ryssland.
 Tjita (flod), Zabajkalskij kraj

Robotskapade Rysslandförgreningar